Tschursina ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Alexandrowna Tschursina (* 1995), russische Radrennfahrerin
 Sofja Tschursina (* 2001), kasachische Tennisspielerin